|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Shenzhen (officieel Shenzhen Open) van 2015 vond plaats van 4 tot en met 10 januari 2015 in de Chinese plaats Shenzhen. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Li Na had enkele maanden eerder haar actieve tennisloopbaan beëindigd, en kwam haar titel niet verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Simona Halep uit Roemenië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als achtste geplaatste Zwitserse Timea Bacsinszky in twee sets. Halep wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Shenzhen op haar naam te schrijven. Het was haar negende WTA-titel, de eerste van 2015.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Monica Niculescu en Klára Koukalová had de tweede zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Niculescu speelde samen met Zarina Diyas – zij werden al in de eerste ronde geklopt door de latere winnaressen.

Ook voor het eerste reekshoofd, Peng Shuai en Xu Yifan uit China, viel het doek na de eerste ronde.

De ongeplaatste Oekraïense tweeling Ljoedmyla Kitsjenok en Nadija Kitsjenok won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste Chinese koppel Liang Chen en Wang Yafan in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste WTA-titel, zowel gezamenlijk als afzonderlijk.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  

Shenzhen 2015
Shenzhen